gałuszka – rodzaj paproci z rodziny marsyliowatych

Osoby o tym nazwisku:
 Agnieszka Gałuszka – polska biogeochemiczka
 Irena Gałuszka – polska śpiewaczka
 Irena Gałuszka – polska artystka fotograf
 Jacek Gałuszka – polski kompozytor
 Józef Gałuszka – polski poeta, publicysta, pisarz
 Tomasz Gałuszka – katolicki duchowny, historyk, nauczyciel akademicki